Street Life peut désigner :

Musique 
 Streetlife (rappeur)

Albums 
 Streetlife (album de Geeza), 1977
 Street Life (album de the Crusaders), 1979
 Street Life: 20 Great Hits, 1986
 Street Life (album de Fiend), 1999
 Street Life (album de Patrick Street), 2002

Chansons 
 Street Life (chanson de Roxy Music), 1973
 "Street Life", une chanson de Beenie Man
 "Street Life", une chanson de Randy Crawford and The Crusaders
 "Streetlife", une chanson du groupe Suede de leur album A New Morning